Cristina Branco – cantante portoghese (28 dicembre 1972)
Cristina Branco – pallamanista angolana (15 marzo 1985)